

Architettura 
 Villa Colotti – villa settecentesca a Cendon, frazione del comune di Silea in provincia di Treviso

Aziende 
 Colotti Trasmissioni – azienda italiana con sede a Modena

Persone 
 Gaetano Colotti – poliziotto italiano
 Jean-Claude Colotti – ex ciclista su strada e pistard francese
 María Teresita de J. Colotti – botanica argentina
 Valerio Colotti – progettista automobilistico italiano